Le Monte-Carlo Squash Classic 1999 est l'édition 1999 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du  au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 17 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Cassie Campion remporte son troisième titre de l'année, sans perdre un jeu, face à Vanessa Atkinson issue des qualifications.

Têtes de série

Tableau

Références 

1999
Squash en 1999
Sport à Monaco en 1999
Sport en septembre 1999
Sport en octobre 1999